Жак Оґюст Сімон Коллен де Плансі (; *20 січня 1793, Плансі-л'Аббеє — †6 листопада 1887) — французький письменник. Автор численних праць з окультизму та демонології.

Біографія 

Коллен де Плансі — мислитель-вільнодумець, знаходився під впливом Вольтера. Працював типографом та видавцем старовинних хронік, легенд, власних творів у Плансі-л'Аббеє і Парижі. У 1830–1837 рр. проживав у Брюсселі, а потім повернувся до Франції, де покаявся у своїх помилках та став ревним католиком.

Коллен де Плансі наслідував традиції багатьох попередніх демонологів, складаючи каталоги демонів за ім'ям і дворянським званням, подібно до таких гримуарів, як «Ієрархія демонів» (Pseudomonarchia Daemonum, 1563) і «Малий ключ Соломона» (The Lesser Key of Solomon, компіляція 17 ст. з давніших матеріалів). У 1818 вийшла його найвідоміша книжка — «Пекельний словник» (Dictionnaire Infernal). У 1863 були додані деякі зображення, які й прославили цю роботу — це були художні малюнки зовнішності певних демонів.

Праці 

 Dictionnaire infernal (1818) — 582 сторінки.
 Dictionnaire féodal ou Recherches et anecdotes sur les Dimes et les droits féodaux, les fiefs et les bénéfices, les privilèges etc. et sur tout ce qui tient à la Féodalité. (1819)
 Histoires des Vampires et des Spectres Malfaisans, 1820 à Paris Chez Masson, Libraire.File:Collin de Plancy - Histoire des vampires.djvu
 Dictionnaire critique des reliques et des images miraculeuses (1821) — 3 томи, 450, 470 і 416 сторінок
 Traité des reliques de Jean Calvin (1822)
 Histoire du Manneken Pis racontée par lui-même (1824) — Лакросс, Брюссель
 Biographie pittoresque des Jésuites ou Notices abrégées théologiques et historiques sur les jésuites célèbres (1826) — 110 сторінок
 Fastes militaires des Belges (1835–1836) — 4 volumes
 Légendes de l'histoire de France 2 (1850)
 Godefroid de Bouillon, chroniques et légendes du temps des deux premières croisades, 1095–1180 (1842) — 479 сторінок
 Légendes de la Sainte Vierge (1845) — 392 сторінки

 Légendes de l'Histoire de France (1846) — 386 сторінок
 La chronique de Godefroid de Bouillon et du royaume de Jérusalem. Première et deuxième croisade (1080–1187) avec l'histoire de Charles-le-Bon… (1848)
 La Reine Berthe au grand pied (1854) — 274 сторінки
 Légendes des commandements de l'Église (1860) — 396 сторінок
 Légendes des sacrements — (1860) — 396 сторінок
 Légendes des femmes dans la vie réelle (1861) — 412 сторінки, Генрі Плон, Париж
 Légendes de l'ancien testament, recueillies des apocryphes, des rabbins et des légendaires, distinguées avec soin des textes sacrés (1861) — 396 сторінок
 Légendes Infernales, relations et pactes des hôtes de l'enfer avec l'espèce humaine. (1861)
 Légendes de l'autre monde, pour servir à l'histoire du paradis, du purgatoire et de l'enfer, avec quelques esquisses de personnages peu soucieux de leur âme (1862) — 396 сторінок
 La Vie et les légendes intimes des deux empereurs Napoléon Ier et Napoléon II jusqu'à l'avènement de Napoléon III (1863) — 411 сторінок
 Légendes du calendrier (1863) — 396 сторінок
 Légendes du juif errant et des seize reines de Munster (1866) — 393 сторінки
 Légendes des commandements de Dieu (1864) — 396 сторінок
 Légendes des sept péchés capitaux (1864) — 396 сторінок

 Légendes des douze convives du chanoine de Tours (1864) — 396 сторінок
 Taxes des parties casuelles de la boutique du pape pour la remise, moyennant argent, de tous les crimes et pêchés (1871) — 82 сторінки
 La fin des temps, confirmée par des prophéties authentiques nouvellement recueillies (1871) — 211 сторінок
 La vie du cure J. Meslier d'après Voltaire (1871)
 Recherches sur l'alimentation des reptiles et des batraciens de France (1876)
 Catalogue des reptiles et batraciens du département de l'Aube et étude sur la distribution géographique des reptiles et batraciens de l'est de la France (1878) — 44 сторінки
 Légendes des esprits et des démons qui circulent autour de nous — 396 сторінок
 Le docteur Péperkouk Légendes des origines — 412 сторінки
 Légendes des vertus théologales et des vertus cardinales — 396 сторінок
 Traditions populaires et anecdotes insolites: Légendes infernales Légendes du Moyen Âge'' — 396 сторінок

Посилання 
 Dictionnaire infernal: ou Répertoire universel des êtres, des personnages, 1853  в Ґуґл Книгах, можливе звантаження в розширенні PDF.
 Réalité de la magie et des apparitions: ou, Contre-poison du Dictionnaire, 1819  в Ґуґл Книгах, можливе звантаження в розширенні PDF.
 Dictionnaire infernal, ou, Recherches et anecdotes, sur les démons, les, 1818  в Ґуґл Книгах, можливе звантаження в розширенні PDF.
 Dictionnaire infernal, ou Recherches et anecdotes sur les démons, 1844  в Ґуґл Книгах, можливе звантаження в розширенні PDF.
 Dictionnaire des sciences occultes: ou, Répertoire universel des êtres, des, 1848  в Ґуґл Книгах, можливе звантаження в розширенні PDF.
 Пекельний словник (Демонографія) (англ.) 

Персоналії за алфавітом
Французькі письменники
Народились 20 січня
Народились 1793
Померли 6 листопада
Померли 1887
Окультизм
Демонологія